Pogrom van Safed (1834)
Pogrom van Safed (1929)